Il toponimo Steventon può riferirsi a diverse località inglesi:
 Steventon – villaggio nella contea di Hampshire
 Steventon – villaggio nella contea di Oxfordshire
 Steventon – villaggio nella contea di Shropshire